Чувашки се може односити на:
Чувашки језик
Чувашија
Чуваши